Огробец () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад.

Площадь общины составляет 4,34 км². Население — 995 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1356 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края